(1969-2018), homme politique albano-macédonien ;
  (né en 1999), footballeur finlandais ;
  (né en 1984), homme politique albano-suisse ;
 Arijan Ademi (né en 1991), footballeur macédonien ;
  (né en 1988), entrepreneur albanais ;
 Orhan Ademi (né en 1991), footballeur suisse ;
  (1876-1939), chanteur albanais ;
 Rahim Ademi (né en 1954), général croate ;
  (né en 1982), chanteur kosovar.